Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Stefan Edberg 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Anders Järryd (primo turno)
 Stefan Edberg (finale)
 Henrik Sundström (quarti di finale)

 Sergio Casal (secondo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Trevor Allan (primo turno)
 Damir Keretić (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1985